Civitanova steht für:

 Civitanova Marche in der Provinz Macerata / Region Marken
 Civitanova del Sannio in der Provinz Campobasso / Region Molise